Omura oder Ōmura steht für:

 Ōmura-Bucht, eine Bucht des Ostchinesischen Meeres im Zentrum der japanischen Präfektur Nagasaki
 Ōmura (Nagasaki), eine Stadt in der Präfektur Nagasaki
 Ōmura (Han), ein Lehen
 Ōmura (Klan), ein Klan im feudalen Japan
 Omura (Gattung), eine Heuschreckengattung
 Omurawal (Balaenoptera omurai), nach dem japanischen Walforscher und Direktor des Whales Research Institute Tokyo Hideo Ōmura (1906–1993) benannte Bartenwalart

Ōmura oder Omura ist der Familienname folgender Personen:

 Atsumu Ōmura (* 1942), japanischer Klimatologe
 Hideaki Ōmura (* 1960), japanischer Politiker
 Ōmura Koyō (1891–1983), japanischer Maler
 Kumiko Omura (* 1970), japanische Komponistin
 Ōmura Masujirō (1824–1869), japanischer Militärführer und Militärexperte
 Norio Omura (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Satoshi Ōmura (* 1935), japanischer Biochemiker und Arzneimittelforscher
 Ōmura Seiichi (1892–1968), japanischer Bürokrat und Politiker
 Ōmura Sumihiro (1831–1882), japanischer Daimyō
 Ōmura Sumitada (1533–1587), japanischer christlicher Daimyō
 Omura Taiun (1883–1938), japanischer Maler
 Waichirō Ōmura (* 1933), japanischer Fußballspieler